Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 24. bis 25. Februar 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Acapulco